Моско́вська пло́ща — назва площ у різних населених пунктах країн колишнього СРСР. Назва — на честь міста Москва, столиці Російської Федерації та колишньої столиці СРСР.

Московська площа — площа в місті Сімферополь.

 Московська площа — колишня назва Деміївської площі в місті Київ.

Московська площа — площа в місті Калуга.
 Московська площа — площа в місті Курськ.
 Московська площа — площа в місті Санкт-Петербург.

Площі
Об'єкти, названі на честь Москви